Mildred Pierce bezeichnet:

 Mildred Pierce, deutscher Titel Der Hass kann nicht schlafen, Roman von James M. Cain aus dem Jahr 1941
 Mildred Pierce, deutscher Titel Solange ein Herz schlägt, Spielfilm von Michael Curtiz aus dem Jahr 1945, Adaption des Romans
 Mildred Pierce (Miniserie), Fernsehserie von Todd Haynes aus dem Jahr 2011, Adaption des Romans
 Mildred Pierce, Musikstück der Band Sonic Youth aus dem Album Goo